L'expression Oscars du cinéma 1959 fait en principe référence à  la  des Oscars, qui a eu lieu en 1959 et honorait des films sortis en 1958.

Pour les films sortis en 1959 aux États-Unis, voir la  des Oscars, qui a eu lieu en 1960.